Оздо́ев — ингушская фамилия.

Известные носители 
 Оздоев, Ахмет Идигович — полный Георгиевский кавалер.
 
 Оздоев, Дауд Османович (род. 1959) — российский художник.
 Оздоев, Зелимхан Магометович (род. 1990) — российский дзюдоист.
 Оздоев, Ибрагим Абдураскиевич (1905—1983) — учёный, один из основоположников ингушской филологической науки.
 Оздоев, Магомед Мустафаевич (род. 1992) — российский футболист.
 Оздоев, Мурад Ахмедович (1922—1999) — советский лётчик, Герой Российской Федерации.
 
 Оздоев, Султан Мажитович (род. 1939) — советский и казахстанский геолог.

 Оздоева, Фируза Гиреевна (1929—2010) — советский, российский филолог.